

Nom de famille 

 Angus Dillon (né en 1881), joueur de crosse canadien ;
 Arthur Dillon (1834-1922), officier de cavalerie français, faux comte Dillon, boulangiste ;
 Asia Kate Dillon (née en 1984), actrice américaine ;
 Brenden Dillon (né en 1990), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Carmen Dillon (1908-2000), directrice artistique britannique ;
 Cecily Dillon (c. 1603 - 1653), cofondatrice irlandaise et première abbesse des Clarisse d'Irlande à Dublin, Ballinacliffey et Athlone ;
 Charles Dillon (né en 1986), joueur américain de football américain ;
 Charles Dillon,  vicomte Dillon (1745-1813), homme politique britannique ;
 Charles Dillon Perrine (1867-1951), astronome américain puis argentin ;
 Corey Dillon (né en 1974), joueur de football américain ;
 Danica Dillon (née en 1987), actrice pornographique américaine ;
 Denny Dillon (née en 1951), actrice américaine ;
 Dominique Dillon (1742-1806), homme politique français ;
 Douglas Dillon (1909-2003), homme politique américain, secrétaire au Trésor ;
 Eilís Dillon (1920-1994), femme de lettres irlandaise ;
 Émile Joseph Dillon (1854-1933), auteur, journaliste et linguiste irlandais ;
 
 George Dillon, abbé catholique et polémiste ;
 Glyn Dillon (né en 1971), dessinateur de bandes dessinées britannique. Frère cadet de Steve Dillon ;
 H. S. Dillon (1945-2019), personnalité politique indonésienne ;
 Henri Patrice Dillon (1850-1909), peintre et illustrateur franco-américain, fils du diplomate William Guillaume Patrice Dillon, consul à San Francisco pour la France ;
 Hugh Dillon (né en 1963), acteur canadien ;
 James Dillon (né en 1950), compositeur écossais ;
 John Francis Dillon (1884-1934), aussi connu sous le nom de Jack Dillon, réalisateur américain ;
 John T. Dillon (1876-1937), acteur américain ;
 Juliette Dillon (1823-1854), organiste, pianiste, compositrice et journaliste musicale française ;
 Kevin Dillon (né en 1965), acteur américain ;
 Lawrence Samuel Dillon (1910–1999), biologiste américain ;
 Leonard Dillon (né en 1942), musicien jamaïcain ;
 
 Melinda Dillon (1939-2023), actrice américaine ;
 Michelle Dillon (né en 1973-), triathlète professionnelle britannique ;
  (1900-1972), historien, philologue et celtologue irlandais ;
 Peter Dillon (1788-1847), marin britannique, découvreur du lieu de l'échouage de l'expédition de La Pérouse ;
 Phyllis Dillon (1945-2004), chanteuse jamaïcaine ;
 Dominique Dillon de Byington (née en 1988) chanteuse brésilienne mieux connue par son nom de scène Dillon ;
 Richard C. Dillon (1877-1966), homme politique américain ;
 River Dillon (né en 1968), artiste français ;
 Robert A. Dillon (1889-1944), scénariste américain ;
 
 Sidney Dillon Ripley (1913-2001), ornithologue américain ;
 Steve Dillon, dessinateur de bandes dessinées britannique. Frère aîné de Glyn Dillon ;
 Wayne Dillon (né en 1955), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Wentworth Dillon (1633-1685), poète irlandais ;

Famille Dillon (Irlande) 
 Arthur Dillon (1670-1733), militaire anglais jacobite ;
 Arthur Richard Dillon, (1721-1806), prélat français ;
 Arthur Dillon (1750-1794), général français ; 
 Éléonore Dillon (1753-1831) ;
 Édouard Dillon (1750-1839) militaire et diplomate français ;
 Henriette Lucy Dillon (1770-1853), marquise de la Tour du Pin ;
 Robert Dillon (1710-1764), négociant irlandais ;
 Henry Dillon (1777-1832), militaire et parlementaire britannique ;
 Robert Guillaume Dillon (1754-1837), militaire ;
 Theobald de Dillon (1745-1792), général français.

Pseudonyme 

 J.J. Dillon (1942-), catcheur et manager de catch américain ;
 Dillon, de son vrai nom Dominique Dillon de Byington (1988-), auteure-compositrice-interprète et pianiste brésilienne basée en Allemagne.

Lieux

comté de Dillon, en Caroline du Sud ;
 la ville de Dillon, ville américaine, siège du comté de Dillon ;
 la ville de Dillon, ville américaine, dans l'État du Colorado ;
 la ville de Dillon, ville américaine, dans l'État du Montana ;
  ;

cours Dillon, artère de Toulouse ;
 stade de Dillon, à Fort-de-France ;

Dillon, rivière de l’Île du Sud.

Autres 
 Régiment de Dillon, régiment d'Ancien Régime ;
 Dillon, marque de rhum appartenant au groupe de spiritueux La Martiniquaise.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme irlandais